Tassello – sistema di fissaggio
 Tassello (tessile) – pezzo triangolare o romboidale di tessuto inserito in una cucitura per aggiungere ampiezza a un prodotto tessile
 Tassello (toreutica) –  lamina metallica